Washington Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington Square Historic District (Illinois), ID-Nr. 03000786
 Washington Square Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 82001995
 Washington Square Historic District (New York), ID-Nr. 09001270
 Washington Square Historic District (Texas), ID-Nr. 92000019